Renella, nome con cui viene identificato un tipo di calcolosi renale caratterizzato dalla presenza di cristalli di dimensioni molto ridotte
Renella, altro nome con cui viene identificato il nardo selvatico